Ёрш:
 Ёрш, обыкновенный ёрш () — рыба семейства окунёвых.
 Ёрш — стальной гвоздь с квадратным сечением и зазубринами на углах.
 «Ёрш» (также «Белый медведь») — алкогольный коктейль, обычно из пива и водки.
 «Ёрш» — журнал сатиры и юмора, издаётся с ноября 2012 года.
  — инструмент, используемый в скважинных технологиях добычи полезных ископаемых; имеет вид стержневой щётки, и применяется для ослабления спрессованного клубка каната (кабеля) в скважине путём его вращения при небольших нагрузках; также данный вид очистных скребков применяется для чистки трубопроводов.

Водный транспорт 
 «Ёрш» — деревянная винтовая канонерская лодка императорского Балтийского флота.
 «Ёрш» — российская подводная лодка типа «Барс» Балтийского флота Российской империи.
 Щ-303 «Ёрш» — советская подводная лодка времён Великой Отечественной войны.
 «Ёрш» — советский проект подводных лодок.

Фамилия 
  (род. 1972) — белорусский историк и журналист.

См. также 
 Ёрш Щетинников (также Ёрш Ершович) — фольклорный персонаж.
 
 «Йорш» — российская панк-группа.

Примечания